Szpital Żydowski we Wrocławiu ul. Antoniego
 Szpital Żydowski we Wrocławiu ul. Sudecka